Trébol silvestre puede referirse a:
El nombre común de la planta Medicago arabica.
El nombre común de la planta Trifolium fragiferum.
El nombre común de la planta Trifolium pratense.
El nombre común de la planta Trifolium repens.